Гриба́ново () — назва кількох населеных пунктів у Росії:
 Грибаново — село в Кіржацькому районі Владимирської області.
 Грибаново — село в Сокольському районі Вологодської області.
 Грибаново — село в Дзержинському районі Калузької області.
 Грибаново — село в Ізносковському районі Калузької області.
 Грибаново — село в Солигалицькому районі Костромської області.
 Грибаново — село в Красногорському районі Московської області.
 Грибаново — село в Лотошинському районі Московської області.
 Грибаново — село в Павлово-Посадському районі Московської області.
 Грибаново — село в Пушкінському районі Московської області.
 Грибаново — село в Сергацькому районі Нижньогородської області.
 Грибаново — село в Пермському районі Пермського краю.
 Грибаново — село в Бежаницькому районі Псковської області.
 Грибаново — село в Новоржевському районі Псковської області.
 Грибаново — село в Бєльському районі Тверської області.
 Грибаново — село в Торопецькому районі Тверської області.
 Грибаново — село в Некоузькому районі Ярославської області.
 Грибаново — село в Углицькому районі Ярославської області.